Apou, une île des Gambier en Polynésie française
 Apou, personnage principal du roman La Complainte du sentier
 Apou, femme de Ahmès fils d'Abana

Voir aussi 
 Kersley Appou (1970- ), footballeur international mauricien
 Joseph Apoux (1846-?), peintre et illustrateur français
 l'Apous, un affluent du Gave d'Aspe